Yuriy Mikhaylovich Kovtun - em russo, Юрий Михайлович Ковтун (Azov, 5 de Janeiro de 1970) - é um ex-futebolista russo que atuava como zagueiro.

Carreira

Nascido em Azov, cidade na divisa com a Ucrânia, Kovtun começou a carreira muito jovem, aos 18 anos, jogando pelo Luch Azov, de onde saiu em 1989, para jogar no SKA Rostov-na-Donu. Deixou o clube do sul da Rússia em 1991 para jogar no Rostselmash (atual FC Rostov).

A chegada a Moscou

Depois de perambular pelo interior da Rússia, Kovtun chegou a Moscou para jogar pelo Dínamo, em 1993. Embora tenha disputado 156 partidas pelo clube azul e branco, fez apenas cinco gols. Saiu do Dínamo em 1998 e passou para o "outro lado".

1996: Eurocopa

Kovtun foi convocado por Oleg Romantsev para a disputa do Campeonato Europeu de Futebol de 1996. Com uma equipe muito modesta, ele e os companheiros não avançaram à segunda fase do torneio.

1999: a era Spartak

Após estar desempregado com a saída do Dínamo, Yuri acabou assinando com o Spartak. Foi no alvirrubro moscovita que Kovtun viveu o auge: 199 jogos e sete gols assinalados.

2002: a chance de Kovtun numa Copa

O desempenho de Kovtun foi suficiente para ele ser convocado para disputar a Copa do Mundo FIFA de 2002, no Japão e na Coreia do Sul. Entretanto, a equipe fracassou no torneio e ele não teve o sabor de avançar para a segunda fase.

2005: saída do Spartak

Em 2005, Kovtun teve uma queda de desempenho e abandonou o Spartak no fim do ano.

2006: chegada ao Alania

Em Janeiro de 2006, Yuri assinou contrato com o Alania Vladikavkaz, encerrando a carreira em 2007.

Carreira de treinador

No mesmo ano em que encerrou a carreira como jogador, Kovtun iniciou uma nova trajetória: a de treinador. Seu primeiro clube na nova função é o Rossii Moscow, que atua na quinta divisão do Campeonato Russo de Futebol.

Conquistas

Premier Liga Russa (1999, 2000 e 2001)
Copa da Rússia de Futebol (1995 e 2003)

Kovtun
Kovtun, Yuri
Jogadores da Eurocopa de 1996